Hartwig von Hedemann ist der Name folgender Personen:

* Hartwig von Hedemann-Heespen (1882–1960), deutscher Gutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Naturschützer
 Hartwig Johann Christoph von Hedemann (1756–1816), deutscher Generalmajor